

Atrésies 

Rares au niveau du côlon, elles sont cependant fréquentes au niveau du rectum. Souvent appelées à tort, imperforation anale.

Malrotations et duplications 

Très rares.

Liens internes 

 maladie de Hirschsprung

Maladie du côlon et du rectum
Maladie en pédiatrie